Фавст Корнелій Сулла () — традиційне чоловіче ім'я в патриціанському  давньоримському роду Корнеліїв.

Відомі такі персони під цим ім'ям:

 Фавст Корнелій Сулла (близько 25 до н. е. — 21 н. е.) — державний діяч Римської імперії, арвальський брат
 Фавст Корнелій Сулла (близько 50 до н. е. — після 25 до н. е.) — сенатор часів ранньої Римської імперії
 Фавст Корнелій Сулла Лукулл (3 до н. е. — 40 н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії, консул-суфект 31 року
 Фавст Корнелій Сулла (86 до н. е. — 46 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, квестор
 Фавст Корнелій Сулла Фелікс (24 — 62) — політичний діяч ранньої Римської імперії, консул 52 року

Сторінки зі списками однофамільців-тезок